Jeongja-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jeongja-dong, Seongnam, stadsdel, Gyeonggi, 
 Jeongja-dong, Suwon, stadsdel, Gyeonggi,